Filip I. Hesenský zvaný Velkomyslný (německy Philipp der Großmütige; Philipp von Hessen, 13. listopadu 1504, Marburg – 31. března 1567, Kassel) byl v letech 1509–1567 lankrabětem hesenským, jedním z čelných vůdců reformačního tábora.

Roku 1527 založil v Marburgu univerzitu.

Manželství a potomci 
Filip I. byl dvakrát ženat: poprvé s Kristýnou Saskou, se kterou měl deset dětí, a podruhé se bigamicky oženil s měšťankou Margarethe von der Saale, se kterou měl devět dětí. K první svatbě došlo v Drážďanech 11. prosince 1523, 4. března 1540 si pak vzal Margarethe Saalovou. Tento druhý sňatek potají schválili církevní reformátoři Martin Luther a Philipp Melanchthon.

Jeho potomci byli:
 1. Anežka Hesenská (31. 5. 1527 Marburg – 4. 11. 1555 Výmar)
 I. ⚭ 1541 Mořic Saský (21. 3. 1521 Freiberg – 11. 7. 1553), vévoda saský v letech 1541–1547, saský kufiřt v letech 1547–1553 a míšeňský markrabě od roku 1541 až do své smrti, podlehl následkům zranění z bitvy u Sievershausenu
 II. ⚭ 1555 Jan Fridrich II. Saský (8. 1. 1529 Torgau – 19. 5. 1595 Steyr), vévoda saský v letech 1554–1566
 2. Anna Hesenská (26. 10. 1529 Kassel – 10. 7. 1591 Meisenheim) 
 ⚭ 1544 Wolfgang Falcko-Zweibrückenský (26. 9. 1526 Zweibrücken – 11. 6. 1569 Nexon), falckrabě zweibrückenský od roku 1532 až do své smrti
 3. Vilém IV. Hesensko-Kasselský (24. 6. 1532 Kassel – 25. 8. 1592 tamtréž), lankrabě hesenko-kasselský od roku 1567 až do své smrti
 ⚭ 1566 Sabina Württemberská (2. 7. 1549 Montbéliard – 17. 8. 1581 Rotenburg an der Fulda)
 4. Filip Ludvík (29. 6. 1534 – 31. 8. 1535)
 5. Barbara Hesenská (8. 4. 1536 Kassel – 8. 6. 1597 Waldeck)
 I. ⚭ 1555 Jiří I. Württembersko-Mömpelgardský (4. 2. 1498 Bad Urach – 17. 7. 1558 Kirkel), vévoda württembersko-mömpelgardský
 II. ⚭ 1568 Daniel Waldecký (1. 8. 1530 – 7. 6. 1577 Waldeck), hrabě z Waldeck-Wildungenu
 6. Ludvík IV. Hesensko-Marburský (27. 5. 1537 Kassel – 9. 10. 1604 Marburg), lankrabě hesensko-marburský od roku 1567 až do své smrti 
 I. ⚭ 1563 Hedvika Württemberská (15. 1. 1547 Basilej – 4. 3. 1590 Marburg)
 II. ⚭ 1591 Marie z Mansfeldu
 7. Alžběta Hesenská (13. 2. 1539 Kassel – 24. 3. 1582 Heidelberg)
 ⚭ 1560 Ludvík VI. Falcký (4. 7. 1539 Simmern – 22. 10. 1583 Heidelberg), falcký kurfiřt od roku 1576 až do své smrti
 8. Filip II. Hesensko-Rheinfelský (22. 4. 1541 Marburg – 20. 11. 1583), lankrabě hesensko-rheinfelský od roku 1567 až do své smrti
 ⚭ 1569 Anna Alžběta Falcká (23. 7. 1549 Simmern – 20. 9. 1609 La Petite-Pierre)
 9. Kristýna Hesenská (29. 6. 1543 Kassel – 13. 5. 1604 Kiel)
 ⚭ 1564 Adolf Holštýnsko-Gottorpský (25. 1. 1526 Flensburg – 1. 10. 1586 Schleswig), vévoda holštýnsko-gottorpský od roku 1544 až do své smrti
 10. Jiří I. Hesensko-Darmstadtský (10. 9. 1547 Kassel – 7. 2. 1596 Darmstadt), lankrabě hesensko-darmstadtský od roku 1567 až do své smrti 
 I. ⚭ 1572 Magdaléna z Lippe (25. 2. 1552 Detmold – 26. 2. 1587 Darmstadt)
 II. ⚭ 1589 Eleonora Württemberská (22. 3. 1552 Tübingen – 12. 1. 1618 Berlín)
Se Saalovou měl sedm synů (Filip, Heřman, Kryštof Arnošt, Albrecht, Filip Konrád, Mořic a Arnošt) a dvě dcery (Markétu a nejmladší Annu). Po své smrti rozdělil Hesensko na čtyři části: jedna pro každého syna, kterého měl z prvního manželství. Jmenovitě se jednalo o Hesensko-Kasselsko, Hesensko-Darmstadtsko, Hesensko-Marbursko a Hesensko-Rheinfelsko. Když ale zemřel Filip II., dědic Hesenska-Rheinfelska, celá oblast připadla nejstaršímu Vilémovi.

Jeho děti z druhého manželství získali tituly hrabat z Dietz, avšak žádné z nich nebylo příliš významné a nemělo politický vliv. Většina z nich také zemřela před dovršením čtyřiceti let.

Odkazy

Reference

Související články 
 Marburské náboženské rozhovory
 Šmalkaldský spolek
 Šmalkaldská válka
 Hesenské lankrabství

Externí odkazy 
 

Hesenští
Hesenská lankrabata
Reformace
Narození v roce 1504
Úmrtí v roce 1567
Narození v Marburgu
Úmrtí v Kasselu
Šmalkaldská válka
Muži
Protestantští panovníci
Narození 13. listopadu
Úmrtí 31. března